Mengeš je lahko:

 Občina Mengeš
 kraj Mengeš
 Mengeš, zaselek pri Trebnjem